Сезон 2013 — 5-й сезон для «Астаны-1964» в первой лиге, а также юбилейный 50-й год со дня основания футбольного клуба.

Заявка на сезон

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 12 закреплён за болельщиками клуба.
Курсивом отмечены игроки, перешедшие в другие команды по ходу сезона.

Дозаявленные игроки

Тренерский штаб

Первая лига 2013

Турнирная таблица 

 ¹ С «Сункара» снято 9 очков за невыполнение решений Палаты по разрешению споров

Результаты по турам

Статистика выступлений в Первой лиге

Кубок Казахстана 2013 

В результате жеребьевки, «Астане-1964» в соперники достался ФК «Тобол».

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="10"|Игроки, покинувшие команду по ходу сезона

|}
Статистика игроков

Предсезонные и товарищеские матчи

Примечания 

2013
Астана-1964